Alvito (Włochy)
 Alvito (Portugalia)
 Alvito – hrabia Portugalii w początkach XI w.